Název Salatín  je označení pro více vrcholů:

 Salatín (Roháče) (2048 m n. m.) – slovenský vrch v Roháčích
 Salatín (Nízké Tatry) (1630 m n. m.) – slovenský vrch a národní přírodní rezervace v Nízkých Tatrách